Di seguito una lista di asteroidi dal numero 328001 al 329000 con data di scoperta e scopritore.

328001-328100 

|-
|328001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328002 - ||  ||  || Birtwhistle, P.
|-
|328003 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|328004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328018 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328027 - ||  ||  || Hoenig, S. F., Teamo, N.
|-
|328028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328030 - ||  ||  || CSS
|-
|328031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328042 - ||  ||  || LONEOS
|-
|328043 - ||  ||  || CSS
|-
|328044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328049 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|328050 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|328051 - ||  ||  || OAM
|-
|328052 - ||  ||  || LONEOS
|-
|328053 - ||  ||  || CSS
|-
|328054 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328058 - ||  ||  || CSS
|-
|328059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328060 - ||  ||  || CSS
|-
|328061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328063 - ||  ||  || CSS
|-
|328064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328069 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|328070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328072 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|328073 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328078 - ||  ||  || CSS
|-
|328079 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328082 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

328101-328200 

|-
|328101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328102 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328105 - ||  ||  || OAM
|-
|328106 - ||  ||  || OAM
|-
|328107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328109 - ||  ||  || CSS
|-
|328110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328123 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328128 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|328129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328136 - ||  ||  || CSS
|-
|328137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328141 - ||  ||  || CSS
|-
|328142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328145 - ||  ||  || OAM
|-
|328146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328151 - ||  ||  || CSS
|-
|328152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328154 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328161 - ||  ||  || CSS
|-
|328162 - ||  ||  || LONEOS
|-
|328163 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|328164 - ||  ||  || CSS
|-
|328165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328173 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328174 - ||  ||  || Gierlinger, R.
|-
|328175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328183 - ||  ||  || UESAC
|-
|328184 - ||  ||  || CSS
|-
|328185 - ||  ||  || LUSS
|-
|328186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328188 - ||  ||  || CSS
|-
|328189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328194 - ||  ||  || Kocher, P.
|-
|328195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328198 - ||  ||  || NEAT
|-
|328199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

328201-328300 

|-
|328201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328206 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|328207 - ||  ||  || Dellinger, J., Eastman, M.
|-
|328208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328209 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328210 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328256 - ||  ||  || CSS
|-
|328257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328264 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|328265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328289 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

328301-328400 

|-
|328301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328303 - ||  ||  || CSS
|-
|328304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328305 Jackmcdevitt ||  ||  || Wasserman, L. H.
|-
|328306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328309 - ||  ||  || CSS
|-
|328310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328321 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328323 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|328324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328333 - ||  ||  || CSS
|-
|328334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328356 - ||  ||  || OAM
|-
|328357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328358 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|328359 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|328360 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|328361 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328362 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328365 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|328366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328367 - ||  ||  || Hoenig, S. F., Teamo, N.
|-
|328368 - ||  ||  || OAM
|-
|328369 - ||  ||  || Hoenig, S. F., Teamo, N.
|-
|328370 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|328371 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|328372 - ||  ||  || Klet
|-
|328373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328375 - ||  ||  || OAM
|-
|328376 - ||  ||  || OAM
|-
|328377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328385 - ||  ||  || CSS
|-
|328386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328389 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|328390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328391 - ||  ||  || CSS
|-
|328392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328393 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|328394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328395 - ||  ||  || CSS
|-
|328396 - ||  ||  || CSS
|-
|328397 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328399 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

328401-328500 

|-
|328401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328407 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|328408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328413 - ||  ||  || CSS
|-
|328414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328415 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328417 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328418 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328419 - ||  ||  || CSS
|-
|328420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328421 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|328422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328423 - ||  ||  || CSS
|-
|328424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328427 - ||  ||  || CSS
|-
|328428 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|328429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328430 - ||  ||  || OAM
|-
|328431 - ||  ||  || OAM
|-
|328432 Thomasposch ||  ||  || Ries, W.
|-
|328433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328437 - ||  ||  || CSS
|-
|328438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328447 - ||  ||  || OAM
|-
|328448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328449 - ||  ||  || CSS
|-
|328450 - ||  ||  || CSS
|-
|328451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328452 - ||  ||  || CSS
|-
|328453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328456 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328457 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328463 - ||  ||  || CSS
|-
|328464 - ||  ||  || CSS
|-
|328465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328470 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|328471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328472 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|328473 - ||  ||  || CSS
|-
|328474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328476 - ||  ||  || NEAT
|-
|328477 Eckstein ||  ||  || Schwab, E.
|-
|328478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328485 - ||  ||  || CSS
|-
|328486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328487 - ||  ||  || OAM
|-
|328488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328489 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|328490 - ||  ||  || OAM
|-
|328491 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|328492 - ||  ||  || OAM
|-
|328493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328494 - ||  ||  || OAM
|-
|328495 - ||  ||  || OAM
|-
|328496 - ||  ||  || OAM
|-
|328497 - ||  ||  || CSS
|-
|328498 - ||  ||  || CSS
|-
|328499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

328501-328600 

|-
|328501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328502 - ||  ||  || Dellinger, J., Sexton, C.
|-
|328503 - ||  ||  || CSS
|-
|328504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328507 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|328508 - ||  ||  || OAM
|-
|328509 - ||  ||  || Andrushivka
|-
|328510 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|328511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328512 - ||  ||  || OAM
|-
|328513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328515 - ||  ||  || OAM
|-
|328516 - ||  ||  || OAM
|-
|328517 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|328518 - ||  ||  || OAM
|-
|328519 - ||  ||  || CSS
|-
|328520 - ||  ||  || CSS
|-
|328521 - ||  ||  || OAM
|-
|328522 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|328523 - ||  ||  || OAM
|-
|328524 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|328525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328529 - ||  ||  || OAM
|-
|328530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328531 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|328532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328552 - ||  ||  || CSS
|-
|328553 - ||  ||  || CSS
|-
|328554 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|328555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328561 - ||  ||  || CSS
|-
|328562 - ||  ||  || NEAT
|-
|328563 Mosplanetarium ||  ||  || Kryachko, T. V.
|-
|328564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328568 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|328569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328586 - ||  ||  || OAM
|-
|328587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328600 - ||  ||  || Spacewatch
|}

328601-328700 

|-
|328601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328604 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|328605 - ||  ||  || Calvin College
|-
|328606 - ||  ||  || LONEOS
|-
|328607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328622 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|328623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328627 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|328628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328641 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|328642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328647 - ||  ||  || CSS
|-
|328648 - ||  ||  || LONEOS
|-
|328649 - ||  ||  || CSS
|-
|328650 - ||  ||  || CSS
|-
|328651 - ||  ||  || CSS
|-
|328652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328658 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|328659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328662 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328677 Stofan ||  ||  || Wasserman, L. H.
|-
|328678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328680 - ||  ||  || CSS
|-
|328681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328690 - ||  ||  || CSS
|-
|328691 - ||  ||  || CSS
|-
|328692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

328701-328800 

|-
|328701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328703 - ||  ||  || OAM
|-
|328704 - ||  ||  || Tzec Maun
|-
|328705 - ||  ||  || OAM
|-
|328706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328707 - ||  ||  || OAM
|-
|328708 - ||  ||  || Kocher, P.
|-
|328709 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328710 - ||  ||  || OAM
|-
|328711 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|328712 - ||  ||  || Jarnac
|-
|328713 - ||  ||  || OAM
|-
|328714 - ||  ||  || OAM
|-
|328715 - ||  ||  || OAM
|-
|328716 - ||  ||  || CSS
|-
|328717 - ||  ||  || OAM
|-
|328718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328719 - ||  ||  || OAM
|-
|328720 - ||  ||  || OAM
|-
|328721 - ||  ||  || OAM
|-
|328722 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|328723 - ||  ||  || CSS
|-
|328724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328725 - ||  ||  || OAM
|-
|328726 - ||  ||  || CSS
|-
|328727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328730 - ||  ||  || OAM
|-
|328731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328732 - ||  ||  || Barbieri, C.
|-
|328733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328734 - ||  ||  || Chestnov, D., Novichonok, A.
|-
|328735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328736 - ||  ||  || OAM
|-
|328737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328738 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328739 - ||  ||  || CSS
|-
|328740 - ||  ||  || Lacruz, J.
|-
|328741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328743 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328744 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328748 - ||  ||  || NEAT
|-
|328749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328757 - ||  ||  || OAM
|-
|328758 - ||  ||  || CSS
|-
|328759 - ||  ||  || CSS
|-
|328760 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328761 - ||  ||  || CSS
|-
|328762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328767 - ||  ||  || OAM
|-
|328768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328769 - ||  ||  || LONEOS
|-
|328770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328774 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328775 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|328776 - ||  ||  || CSS
|-
|328777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328778 - ||  ||  || CSS
|-
|328779 - ||  ||  || OAM
|-
|328780 - ||  ||  || CSS
|-
|328781 - ||  ||  || CSS
|-
|328782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328785 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328787 - ||  ||  || CSS
|-
|328788 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|328789 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|328790 - ||  ||  || Mayhill
|-
|328791 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|328792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328795 - ||  ||  || CSS
|-
|328796 - ||  ||  || CSS
|-
|328797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328799 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

328801-328900 

|-
|328801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328803 - ||  ||  || Fratev, F.
|-
|328804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328805 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328808 - ||  ||  || OAM
|-
|328809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328812 - ||  ||  || CSS
|-
|328813 - ||  ||  || CSS
|-
|328814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328815 - ||  ||  || CSS
|-
|328816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328817 - ||  ||  || CSS
|-
|328818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328819 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|328820 - ||  ||  || CSS
|-
|328821 - ||  ||  || CSS
|-
|328822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328823 - ||  ||  || CSS
|-
|328824 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328825 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328826 - ||  ||  || NEAT
|-
|328827 - ||  ||  || Molnar, L. A.
|-
|328828 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328830 - ||  ||  || Tzec Maun
|-
|328831 - ||  ||  || CSS
|-
|328832 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|328833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328834 - ||  ||  || CSS
|-
|328835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328848 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328854 - ||  ||  || CSS
|-
|328855 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|328856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328861 - ||  ||  || CSS
|-
|328862 - ||  ||  || CSS
|-
|328863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328868 - ||  ||  || CSS
|-
|328869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328870 Danabarbato ||  ||  || Tenagra II
|-
|328871 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|328872 - ||  ||  || WISE
|-
|328873 - ||  ||  || CSS
|-
|328874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328876 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|328877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328880 - ||  ||  || WISE
|-
|328881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328882 - ||  ||  || WISE
|-
|328883 - ||  ||  || WISE
|-
|328884 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328885 - ||  ||  || WISE
|-
|328886 - ||  ||  || WISE
|-
|328887 - ||  ||  || NEAT
|-
|328888 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|328889 - ||  ||  || CSS
|-
|328890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328891 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|328892 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328893 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328895 - ||  ||  || LONEOS
|-
|328896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328898 - ||  ||  || NEAT
|-
|328899 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|328900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

328901-329000 

|-
|328901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328904 - ||  ||  || NEAT
|-
|328905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328906 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328909 - ||  ||  || CSS
|-
|328910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328912 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|328913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328914 - ||  ||  || NEAT
|-
|328915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328916 - ||  ||  || NEAT
|-
|328917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328922 - ||  ||  || NEAT
|-
|328923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328925 - ||  ||  || LONEOS
|-
|328926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328927 - ||  ||  || NEAT
|-
|328928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328929 - ||  ||  || LONEOS
|-
|328930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328932 - ||  ||  || NEAT
|-
|328933 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328935 - ||  ||  || NEAT
|-
|328936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328938 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328939 - ||  ||  || OAM
|-
|328940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328943 - ||  ||  || OAM
|-
|328944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328945 - ||  ||  || CSS
|-
|328946 - ||  ||  || NEAT
|-
|328947 - ||  ||  || LONEOS
|-
|328948 - ||  ||  || NEAT
|-
|328949 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328950 - ||  ||  || NEAT
|-
|328951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328956 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328958 - ||  ||  || CSS
|-
|328959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328960 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328962 - ||  ||  || LONEOS
|-
|328963 - ||  ||  || NEAT
|-
|328964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328968 - ||  ||  || NEAT
|-
|328969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328970 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328971 - ||  ||  || NEAT
|-
|328972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328974 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328975 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328978 - ||  ||  || NEAT
|-
|328979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328980 - ||  ||  || CSS
|-
|328981 - ||  ||  || LONEOS
|-
|328982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328986 - ||  ||  || NEAT
|-
|328987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328988 - ||  ||  || NEAT
|-
|328989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328997 - ||  ||  || LINEAR
|-
|328998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|328999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0328001